Мораль-де-Орнуэс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,6 км². Население — 93 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial
 Página no oficial

Муниципалитеты Сеговии